Кубок Тото 2007–2008 — 24-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 12 команд прем'єр-ліги поділені на три групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вчтеверте переможцем турніру став Маккабі (Хайфа).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 4 серпня до 14 листопада 2007 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|листопад 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|12 грудня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на rsssf  

2007–2008
2007 у футболі
2008 у футболі